Фавст — епископ манихеев, родом африканец. Был несколько знаком с «грамматикой», но во всех других науках его познания были крайне ограничены. Кроме манихейских сочинений, Фавст читал только некоторые речи Цицерона и весьма немногое из Сенеки и некоторых поэтов. Тем не менее, Фавст был даровитый и бойкий оратор; постоянная практика давала ему возможность пользоваться ходячими фразами с увлекательным красноречием, которое производило ещё большее впечатление вследствие его аскетизма и искренности. 

Фавст написал книгу против «бога иудеев» и православного догмата воплощения. Блаженному Августину нравилась откровенность, с которой Фавст сознался в своей полной неспособности помочь Августину в каких-либо более сложных его духовных затруднениях. Августин беседовал и читал вместе с Фавстом, но, найдя, что этот поборник манихейства мог лишь весьма немногое сказать в защиту существенных пунктов учения манихеев, отказался от всякой попытки проникнуть глубже в тайны их религии. Сочинение Августина «Против Фавста», в 33 книгах, написано в ответ на настоятельные просьбы, так как Фавст считался главным манихейским учителем своего времени; в этом сочинении сохранились очень значительные по объёму выдержки из сочинения Фавста «Главы» (Capitula).

Литература 
 
 Саррам. «Жизнь и труды святых отцов и учителей церкви» (перевод А. П. Лопухина, СПб., 1891, стр. 693—94, 743).

Латинские писатели
Писатели Древнего Рима
Манихейство
Епископы IV века